El nombre Alejandro IV puede designar a:

 El hijo de Alejandro Magno Alejandro IV de Macedonia.
 El papa Alejandro IV.